ТСН — многозначная аббревиатура:
 ТСН — телевизионная система наблюдения
 ТСН — Телевизионная служба новостей
 (Программа канала «Рифей»)
 (Программа канала «Студия 1+1»)
 (Программа каналов «Первая программа ЦТ», «1-й канал Останкино», «ТВ-6» и «REN-TV»)
 (Телесериал)
 ТСН — Телеслужба новостей
 ТСН — теория стохастического нарастания
 ТСН — территориальные сметные нормативы
 ТСН — территориальные сметные нормы
 ТСН — территориальные строительные нормативы
 ТСН — территориальные строительные нормы
 ТСН — тиосульфат натрия
 ТСН — Товарищество социалистов-народников
 ТСН — Товарищество собственников недвижимости
 ТСН — Транссибнефть
 ТСН — трансформатор собственных нужд
 ТСН — тройник сварной с накладкой

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей